Ге́нри То́мас (; 28 февраля 1901 — дата смерти неизвестна), более известный как Га́рри То́мас — валлийский футболист, выступавший на позиции левого крайнего нападающего.

Футбольная карьера 
Родился в Суонси в 1901 году. Выступал за валлийские клубы «Суонси Таун» и «Порт».

В апреле 1922 года перешёл в английский клуб «Манчестер Юнайтед». Его дебют за «красных» состоялся 22 апреля 1922 года в матче против «Олдем Атлетик», который завершился со счётом 1:1. Провёл в манчестерском клубе 9 сезонов, в течение которых провёл 135 матчей и забил 13 голов.

В октябре 1930 года покинул «Манчестер Юнайтед» и перешёл в «Мертир Таун».

Провёл 1 матч за сборную Уэльса. Это произошло 12 февраля 1927 года в матче против сборной Англии, завершившимся со счётом 3:3.

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль игрока на сайте MUFCInfo.com 

Футболисты Уэльса
Игроки ФК «Суонси Сити»
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»
Игроки ФК «Мертир Таун»
Игроки сборной Уэльса по футболу